

Арбузовка — село, Інсарський район, Мордовія
 Арбузовка — село, Павловський район, Алтайський край
 Арбузовка — селище, Павловський район, Алтайський край